Central Plains Pearl TV Tower foi construída na cidade de Luoyang, China. Tem 278 m (912 pés) e é actualmente a 56ª torre mais alta do mundo.

Ver também 
 Lista de torres

Torres da China